Gørding Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Gørding Sogn (Esbjerg Kommune)
 Gørding Sogn (Holstebro Kommune)